A nagy Gatsby (1925) F. Scott Fitzgerald regénye
A nagy Gatsby (1926) Herbert Brenon filmje
A nagy Gatsby (1949) Elliott Nugent filmje
A nagy Gatsby (1974) Jack Clayton filmje
A nagy Gatsby (2000) Robert Markowitz filmje
A nagy Gatsby (2013) Baz Luhrmann filmje
A nagy Gatsby (2019) magyar musical